Darrin ist der Familienname folgender Personen:
 Howard E. Darrin (1897–1992), US-amerikanischer Automobildesigner
 Sonia Darrin (1924–2020), US-amerikanische Schauspielerin

Darrin bezeichnet im Fahrzeugbereich:
 Darrin Automotive Design, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kaiser Darrin, ehemaliges US-amerikanisches Automodell
 Packard Darrin, Zusatzbezeichnung einer Reihe von Sonderkarosserien für die Packard Motor Car Company

Darrin ist Bestandteil folgender Begriffe:
 Carrosserie Hibbard & Darrin (1923–1931), Paris (F) und 1929 auch New York, französisch-US-amerikanischer Hersteller von Spezialkarosserien für Luxusautos 
 Carrosserie Fernandez & Darrin (1932–1937), Boulogne-Billancourt, Paris (F), französisch-US-amerikanischer Hersteller von Spezialkarosserien für Luxusautos

Siehe auch:
 Darrin Dip ist ein im US-amerikanischen Karosseriebau oft verwendeter Begriff zur Bezeichnung einer charakteristischen Linienführung des US-amerikanischen Automobildesigners Howard E. Darrin